Eldar – nome nordico maschile
Eldar – nome asiatico maschile 
Eldar – nome con cui vengono designati, nell'universo fantasy creato da J. R. R. Tolkien, gli Elfi che seguirono Oromë fino a Valinor
Eldar – razza immaginaria dell'universo gotico-fantascientifico di Warhammer 40.000
Eldar – nome di un lungo fiume navigabile, nella saga fantasy La ruota del tempo